Jens Brännlund (ur. 2 czerwca 1981) – szwedzki skoczek narciarski, reprezentant klubu Sollefteå GIF. Uczestnik mistrzostw świata (2001) oraz mistrzostw świata juniorów (1999).

Przebieg kariery 
W grudniu 1996 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 51. miejsce w Sankt Moritz. W lutym 1999 wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 61. lokatę indywidualnie oraz 15. w rywalizacji drużynowej. W marcu 1999 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, za zajęcie 25. i 22. lokaty w Hede. 5 sierpnia 2000 zajął z reprezentacją Szwecji 11. pozycję w konkursie drużynowym Letniego Grand Prix w Hinterzarten. 3 lutego 2001 zajął 10. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Willingen. W tym samym miesiącu na mistrzostwach świata w Lahti – odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych, a drużynowo zajął dwukrotnie 10. miejsce. 7 marca 2001 w Falun zadebiutował w indywidualnym konkursie Pucharu Świata, zajmując 34. lokatę. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni wystartował 18 sierpnia 2008, podczas kwalifikacji do konkursu Letniego Grand Prix w Stams.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Brännlunda na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Brännlunda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981